Davis Cup 1995 beschrijft de 84e editie van het toernooi om de Davis Cup, het meest prestigieuze tennistoernooi voor landen dat sinds 1900 elk jaar wordt gehouden.

De Verenigde Staten won voor de 31e keer de Davis Cup door in de finale Rusland met 3-2 te verslaan.

Wereldgroep 

Eerst genoemd team speelt thuis.

België 
België speelt in de Wereldgroep (zie ook hierboven).

België verloor in de eerste ronde van de latere finalist Rusland maar won in de beslissingswedstrijd om degratie te voorkomen. Hiermee handhaafde het zich in de Wereldgroep.

Nederland 

Nederland speelt in de Wereldgroep (zie ook hierboven).

Nederland haalde de kwartfinale en verzekerde zich hiermee van handhaving in de Wereldgroep.